Le terme feuillardier désigne un métier et des spécialités liées au châtaignier :
 le métier de feuillardier consistait à fabriquer des cercles en lattes de châtaigniers pour entourer les tonneaux ;
 le feuillardier est une boisson traditionnelle limousine à base de liqueur de châtaigne ;
 le feuillardier est une pâtisserie feuilletée à la châtaigne d'Éguzon dans l'Indre.